Bernhard Weiß puede referirse a:

Bernhard Weiß, (1904-1973), empresario alemán;
Bernhard Weiß, (1959), futbolista alemán;
Bernhard Weiß, (1880-1951), jurista alemán;
Bernhard Weiß, (1964), músico alemán;
Bernhard Weiß (1827-1918), teólogo evangélico alemán;